Příjmení Morello nosí více různých osob:

 Joe Morello (1928–2011) – americký bubeník
 Tom Morello (* 1964) – americký kytarista
 Don Morello – postava z počítačové hry Mafia: The City of Lost Heaven